Роджер Федерер уп'яте підряд виграв титул, перемігши у фіналі Енді Маррея, для якого це був перший фінал турнірів Великого шолома, з рахунком 6–2, 7–5, 6–2. Це була 13-та перемога Федерера на турнірах Великого шолома і його єдиний успішний захист цих титулів того року, після поразок на Відкритому чемпіонаті Австралії 2008 і Вімблдонському турнірі 2008.

Рафаель Надаль мав шанс стати першим серед чоловіків, хто впродовж одного календарного року виграв основні турніри на ґрунті, харді та траві, після перемог на Відкритому чемпіонаті Франції 2008 та Вімблдонському турнірі 2008, а також стати першим після Рода Лейвера в 1969 році, хто впродовж одного календарного року виграв Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдонський турнір і Відкритий чемпіонат США, але в півфіналі поступився Маррею. Майбутній чемпіон Марин Чилич вперше з'явився в основній сітці турніру.

Сіяні гравці 

 Рафаель Надаль (півфінал)
 Роджер Федерер (переможець)
 Новак Джокович (півфінал)
 Давид Феррер (3 коло)
 Микола Давиденко (4 коло)
 Енді Маррей (фінал)
 Давід Налбандян (3 коло)
 Енді Роддік (чвертьфінал)
 Джеймс Блейк (3 коло)
 Стен Вавринка (4 коло)
 Фернандо Гонсалес (4 коло)
 Рішар Гаске (1 коло)
 Фернандо Вердаско (3 коло)
 Іво Карлович (3 коло)
 Томмі Робредо (4 коло)
 Жиль Сімон (3 коло)
 Хуан Мартін дель Потро (чвертьфінал)
 Ніколас Альмагро (3 коло)
 Жо-Вілфрід Тсонга (3 коло)
 Ніколас Кіфер (1 коло, знявся)
 Михайло Южний (знявся через хворобу, його замінив Флавіо Чіполла)
 Томаш Бердих (1 коло)
 Ігор Андрєєв (4 коло)
 Поль-Анрі Матьє (2 коло)
 Філіпп Кольшрайбер (2 коло, знявся)
 Дмитро Турсунов (3 коло)
 Фелісіано Лопес (1 коло)
 Радек Штепанек (3 коло)
 Хуан Монако (1 коло)
 Марин Чилич (3 коло)
 Андреас Сеппі (3 коло)
 Гаель Монфіс (4 коло)

 Сітка 

 Фінальна частина 

{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Рафаель Надаль
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Марді Фіш
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4=2
| RD1-score2-5=
| RD1-seed3=17
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=62
| RD1-score3-2=61
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=5
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Енді Маррей
| RD1-score4-1=77
| RD1-score4-2=77
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=7
| RD1-score4-5=
| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Енді Роддік
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=65
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Новак Джокович
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=3
| RD1-score6-4=77
| RD1-score6-5=
| RD1-seed7=Q
| RD1-team7= Жіль Мюллер
| RD1-score7-1=65
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=65
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Роджер Федерер
| RD1-score8-1=77
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=77
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Рафаель Надаль
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=65
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=4
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Енді Маррей
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4=6
| RD2-score2-5=
| RD2-seed3=3
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=7
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4=2
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4={{nowrap| Роджер Федерер}}
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=5
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=
| RD3-seed1=6
| RD3-team1= Енді Маррей
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=2
| RD3-score1-4=
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2=

 Верхня половина 

 Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р Надаль
| RD1-score01-1=78
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=78
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б Фау
| RD1-score02-1=66
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=66
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Р Дегарт
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= О Рохус
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=4
| RD1-seed05=
| RD1-team05= В Троїцький
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К Болл
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Л Орна
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= 

 Секція 3 

 Нижня половина 

 Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Е Роддік
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ф Санторо
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е Гульбіс
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3='77
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Т Йоханссон
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=63
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2008 US Open Men's Singles draw

2008 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу